Trois navires de l'United States Navy ont porté le nom d'USS Herndon : 
 l', un destroyer de la classe Clemson en service de 1920 à 1945 ;
 l', un destroyer de la classe Gleaves en service de 1942 à 1946 ; 
 l', un destroyer de transport en service de 1944 à 1946.

Herndon